Ле-Пен-ан-Мож () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 50 км на схід від Нанта, 36 км на південний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Ле-Пен-ан-Мож, Андрезе, Бопрео, Ла-Шапель-дю-Жене, Жесте, Жалле, Ла-Жубодьєр, Ла-Пуатвіньєр, Сен-Фільбер-ан-Мож i Вільдьє-ла-Блуер було об'єднано в новий муніципалітет Бопрео-ан-Мож.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 473 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1261,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Пен-ан-Мож на сайті французького Національного інституту географії
 Ле-Пен-ан-Мож на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ле-Пен-ан-Мож на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара